La Divizia A1 2012-2013 si è svolta dal 6 ottobre 2012 al 15 aprile 2013: al torneo hanno partecipato 12 squadre di club rumene e la vittoria finale è andata per la seconda volta al Clubul Sportiv Știința Bacău.

Regolamento
Al torneo hanno partecipato 12 squadre, scese poi durante il corso del campionato a 11 a seguito del ritiro del SCM Piteşti, con il conseguente annullamento di tutte le gare disputate dal club ritirato: nella prima fase, le squadre si sono affrontante in un girone all'italiana, con gare di andata e di ritorno; al termine della regular season, le prime otto classificate hanno acceduto ai play-off scudetto, strutturati in quarti di finale, semifinali e finali per il primo e terzo posto, mentre la decima e l'undicesima classificata hanno acceduto ai play-out, dove la perdente è retrocessa in Divizia A2. Inoltre le squadre sconfitte ai quarti di finale dei play-off scudetto, hanno acceduto ai play-off per il quinto e settimo posto.

Squadre partecipanti

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica

Play-off scudetto

Tabellone

Risultati

Play-off 5º posto

Tabellone

Risultati

Play-out

Verdetti
   Campione di Romania 2012-13 e qualificata alla Champions League 2013-14.
   qualificata alla Coppa CEV 2013-14.
   qualificata alla Challenge Cup 2013-14.
   retrocessa in Divizia A2 2013-14.

Collegamenti esterni
 

Pallavolo nel 2012
Pallavolo nel 2013
 2012-2013